SuperPokal Slovenije je nogometna tekma med zmagovalcem Prve Lige in klubom, ki je osvojil Pokal Slovenije. V primeru, da je ekipa osvojila tako slovensko prvenstvo, kot tudi slovenski pokal, potem se odigra tekma med zmagovalcem in drugouvrščeno ekipo prvenstva. Leta 2007 je tekmovanje postalo vsakoletni dogodek. Tekmovanje se je uradno imenovalo Superpokal Telekom Slovenije, zaradi sponzorskih razlogov. Od leta 2015 se tekmovanje ne izvaja več.

Zmagovalci

Po letih

Klub

Glej tudi
 PrvaLiga
 Pokal NZS

Povezave
 Uradna stran NZS
 Slovenski nogometni portal

Nogomet v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1995